Herzeleid hat folgende Bedeutungen:

veralteter Begriff für den Gemütszustand psychischen oder seelischen Schmerzes. Siehe auch Liebeskummer.
Herzeleid (Andersen) Märchen
Herzeleid (Album), Musikalbum von Rammstein

Siehe auch